Weranika Paulowitsch,  – auch Veronika Pavlovich – (* 8. Mai 1978 in Minsk) ist eine belarussische Tischtennisspielerin. Sie gewann Bronze im Doppel bei den Europameisterschaften 2008.

Erfolge 
Paulowitsch holte bei den Jugend-Europameisterschaften 1993 eine Silbermedaille im Mixed mit Wladimir Samsonow.

2008 und 2009 nahm sie an Europameisterschaften teil. Dabei erreichte sie 2008 zusammen mit Oksana Fadejewa das Halbfinale im Doppel.

Seit 1993 wurde sie 15-mal für Weltmeisterschaften nominiert. Ihr größter Erfolg war der dritte Platz der Damenmannschaft von Belarus bei der WM 2006 in Bremen. Zudem qualifizierte sie sich dreimal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, nämlich 2000, 2004 und 2008. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen.

Im Juli 2011 belegte Paulowitsch in der ITTF-Weltrangliste Platz 80, im Februar 2010 wurde sie auf Platz 43 geführt.

Deutschland 
Paulowitsch wechselte 1997 von Minsk in die deutsche Bundesliga zum TSV Betzingen, mit dem sie 2000/01 den ETTU Cup gewann. Nach einem Zwischenspiel bei HSTK Zagreb schloss sie sich 2000 3B Berlin an. Auch mit dessen Damenteam siegte sie 2004 und 2007 im ETTU Cup.

Privat 
Weronika Paulowitsch hat eine Zwillingsschwester, Wiktoryja Paulowitsch.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Biographie mit Bild auf ITTF (abgerufen am 24. Juli 2011)
 Biography und Artikel auf ittf.com (abgerufen am 5. August 2011)
 

Olympiateilnehmer (Belarus)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Tischtennisspieler (Belarus)
Universiadeteilnehmer (Belarus)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Belarusse
Geboren 1978
Frau